Старт в Четвертом национальном Чемпионате Белоруссии приняли семь команд. На первом этапе команды расположились в следующем порядке:
 1. «Надежда» (Могилёв)
 2. «Трикотажница» (Бобруйск)
 3. «Виктория» (Брест)
 4. «Двина» (Витебск)
 5. «Электроника» (Минск)
 6. «Славянка» (Бобруйск)
 7. «Юность» (Могилевский район)

Финальный этап 

Победитель Чемпионата получил право участвовать в Кубке Чемпионов Содружества.

 Матч за 5 место
«Электроника» (Минск) - «Славянка» (Бобруйск) 7:0

Чемпионы Белоруссии 

 Алла Волкова
 Татьяна Сенюте
 Светлана Храповицкая
 Наталья Сысоева
 Татьяна Карпова
 Наталья Глядко
 Оксана Нерс
 Светлана Бармута
 Анна Татаринова
 Елена Адамчук
 Виктория Шолохова
 Наталья Карпович
 Наталья Ковалева
 Ирина Петрань
 Елена Ничипорук
 Ирина Лившиц
 Алена Балохонова
 Главный тренер - Георгий Дарбуашвили

Кубок Белоруссии 
Четвертый розыгрыш Кубка Белоруссии состоялся 22-26 октября в Бобруйске. Шесть команд участниц были разбиты на 2 группы (за исключением слабейшей команды чемпионата). По две команды выходили в плей-офф.

Команда «Двина» (Витебск) опоздала на матч с «Надежда» (Могилёв) и ей было засчитан поражение 0:3. В знак протеста она отказалась играть в плей-офф и её заменила «Ника» (Брест).

Плей-офф

Литература

Примечания 

1995 год в женском футболе
Спорт в Белоруссии в 1995 году
Женский футбол в Белоруссии
Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин